Таки ад-Дин () — мусульманское имя, происходит от слов «таки» — праведный и «дин» — вера, религия.

 Такиюддин ибн Таймия (1263—1328) — арабо-мусульманский теолог, суфий, правовед ханбалитского мазхаба.
 Такиюддин аш-Шами (1526—1586) — османский учёный, изобретатель, астроном, астролог, математик и богослов.
 Такиюддин ан-Набхани (1909—1977) — основатель Хизб ут-Тахрир аль-Ислами.

Арабские имена